Amphithea görög mitológiai alak, Adrasztosz argoszi király felesége. Származására vonatkozóan több adat maradt fenn az ókori szerzőknél. Honoratus és Vergilius szerint Prónax argoszi király leánya, aki Adrasztosz testvére. Apollodórosz és Pauszaniasz szerint viszont Polübosz korinthoszi és sziküóni király leánya és Adrasztosz ezért lett Sziküón királya Polübosz halála után. Apollodórosz egy olyan lehetőséget is említ, miszerint Lükurgosz nemeai király felesége lett volna. Öt gyermekét említi Apollodórosz (Aigialeia, Aigialeusz, Küanipposz, Déipülé, Argeia), más szerzők közülük Küanipposzt és Aigialeiát unokájának, Aigialeusz gyermekeinek tartják.

A fenti sok lehetőségből az látszik, hogy több Amphithea nevű alak lehetett a korai görög regékben, különböző származással és leszármazottakkal. A későbbiekben ezek összeolvadtak és az ókori szerzők már nem tudták kibogozni a szálakat. Amphithea a neve Autolükosz és Aiolosz feleségének is, de ezek a mondák már sehogy sem köthetők a fenti eseményekhez, ezért ezek az Amphitheák már nem keveredtek ide.

Családja 
Apollodórosz szerint

Pauszaniasz szerint

Források 
 Apollodórosz: Mitológia, 1-IX.13–14.
 Pauszaniasz Periégétész: Görögország leírása, 2.6,6
 Publius Vergilius Maro: Eklogák, 8,29.
 Servius Maurus Honoratus: Vergilius kommentár

Argosz
A thébai mondakör szereplői